Флаг муниципального образования «Примо́рский муниципальный район» Архангельской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2004 года как флаг муниципального образования «Приморский район» (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование «Приморский муниципальный район») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1463.

Решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26 апреля 2007 года № 173, данный флаг был утверждён официальным символом муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Описание флага 
«Флаг Приморского района представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое на три треугольника: симметричные зелёные у древка и у свободной части, сужающиеся к верху, каждый в 1/4 площади полотнища, между ними голубой, сужающийся книзу, в 1/2 площади полотнища; в центре полотнища — жёлтый баркас с белыми мачтой, парусом, вымпелом и с якорем».

Обоснование символики 
Флаг Приморского муниципального района разработан на основе герба района, который языком символов и аллегорий отражает исторические, экономические и культурные особенности района.

Приморский район находится в северо-западной части Архангельской области, располагаясь в дельте Северной Двины и по побережью Белого моря. Море всегда играло большую роль в жизни местного населения — поморов, основными занятиями которых являются рыбный и морской зверобойный промыслы, это отражено на флаге голубым треугольником (форма треугольника созвучна с изображением на картах Двинской губы) и жёлтым карбасом — универсальной лодкой, которую поморы использовали и для ловли рыбы, и для транспортных перевозок.

Зелёный цвет на флаге символизирует богатую и разнообразную природу района. Существенными экономическими ресурсами района являются леса и сенокосы, дающие основу для развития животноводства.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения.

Белый цвет (серебро) — символ благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Голубой цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Зелёный цвет — символ надежды, плодородия, природы, здоровья.

См. также

Примечания 

Флаг